Praga steht für:

 Prag, in einigen Sprachen
 Praga (Unternehmen), tschechischer Fahrzeug- und Maschinenhersteller
 ČKD-Praga, tschechischer Hersteller von Triebwerken und Flugzeugen
 Praga (Warschau), ein Stadtbezirk von Warschau in Polen
 Praga, ein Ortsteil von Poddębice in Polen

Praga ist der Familienname folgender Personen:
 Emilio Praga (1839–1875), italienischer Maler, Schriftsteller und Librettist

Siehe auch:
 Praha (Begriffsklärung)
 Braga (Begriffsklärung)